Ninfea – pianta acquatica
 Ninfea – simbolo araldico
 OPES Ninfea – automobile del 1946